EHS est un sigle pouvant désigner :
 environnement, hygiène et sécurité ;
 Électro-hypersensibilité.